Stogow ist der Familienname folgender Personen:
 Ilja Jurjewitsch Stogow (* 1970), russischer Journalist und Schriftsteller 
 Nikolai Nikolajewitsch Stogow (1873–1959), russischer Generalleutnant im Ersten Weltkrieg 
 Oleg Walerjewitsch Stogow (* 1965), russischer Fußballspieler 
 Wladimir Stepanowitsch Stogow (1930–2005), sowjetisch-russischer Gewichtheber